Суперкубок Англии по футболу 2011 () — 89-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Матч состоялся 7 августа 2011 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились победитель Премьер-лиги сезона 2010/11 «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Англии сезона 2010/11 «Манчестер Сити». Победу одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2.

Перед матчем 
Это второй случай в истории, когда эти две команды встречаются в матче за Суперкубок Англии. Последний раз это произошло в 1956 году, когда «Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0. Обе команды обеспечили себе участие в Суперкубке в один день, 14 мая 2011 года, когда «Юнайтед», сыграв в ничью с «Блэкберн Роверс», обеспечил себе чемпионство в Премьер-лиге, а «Сити», победив «Сток» со счётом 1:0, выиграл Кубок Англии.

Отчёт о матче 

Игрок матча
  Нани (Манчестер Юнайтед)

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2010/2011
 Кубок Англии по футболу 2010/2011
 Манчестерское дерби

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Англии на сайте TheFA.com 
 Отчёт о матче на сайте BBC Sport 

2011
Суперкубок Англии 2011
Суперкубок Англии 2011
Суперкубок